John Cooper (1828–1891) amerikai tengerészgyalogos, a Medal of Honor kétszeres kitüntetettje
 John Cooper (1923–2000) brit autógyártó
 John Cooper (1938) brit motorversenyző
 John Cooper (1940–1974) olimpiai ezüstérmes brit atléta, gátfutó
 John Cooper (1946) ausztrál teniszező
 John Cooper brit autóversenyző az 1970-es és 1980-as években